Сби́тень (от глагола «сбить» — соединить вместе) — старинный русский, белорусский и украинский горячий напиток, сваренный из мёда, пряностей и трав.

История 
Известен с XII века. Наиболее древние описания приготовления сбитня даны в Домострое (XVI век). В старину сбитень назывался переваром или взваром. До появления в России чая сбитень был популярным горячим напитком, употреблявшимся в зимнее время года. Приготавливали его в самоварах. Существовали стационарные «сбитенные курени», которые располагались на рынках, ярмарках, народных гуляньях и других многолюдных местах города (в основном Москвы). Роль прилавка могло играть большое окно, пробитое в стене дома.

Приготовление 
Существует множество рецептов приготовления сбитня, которые незначительно отличаются составом и технологией приготовления напитка. Единственным постоянным и незаменимым компонентом является мёд. Простейший рецепт заключается в следующем: в кипящей воде растворяют мёд, патоку, или сахар, затем добавляют пряности (зверобой, шалфей, лавровый лист, имбирь, перец стручковый, мята, хмель, корица, гвоздика, чёрный перец, бадьян, кардамон и другие подобные компоненты по вкусу). Варят 30 минут. Подают горячим и пьют как чай с различными лакомствами: пряниками, пирожками, печеньем.

Сбитень может быть приготовлен с добавлением красного вина (как глинтвейн). Также он может быть подвержен сбраживанию с получением напитка, подобного слабоалкогольной медовухе, браге или пиву.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Что пили на Руси до появления чая? (Культура.рф)

Русские напитки
Медовые напитки